Элида может означать:
 Элида — историческая область в Греции.
 Элида (город) — древний город.
 Элида (дим) — община (дим) в периферии Западная Греция.
 Элида (ном) — ном в Греции.